Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Vik che ha battuto in finale Roko Karanušić che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 4-2.

Teste di serie 

 Robin Vik (Campione)
 Assente
 Michal Tabara (primo turno)
 Roko Karanušić (finale)

 Karol Kučera (primo turno)
 Pavel Šnobel (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (semifinali)
 Victor Ioniță (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2005